Příjmení Kulda (Kuldová) nosí více různých osobností:
 Antonín Kulda (fotbalista) (1904–?) – český fotbalista
 Antonín Kulda (1921–2010) – český medailér a sochař
 Artūrs Kulda (* 1988) – lotyšský hokejista
 Beneš Metod Kulda (1820–1903) – moravský katolický kněz a sběratel pohádek

Česká příjmení